FDO est un sigle qui peut désigner :

 fonctions de distribution des orientations ;
 forces de l'ordre.